Die ATP Studena Croatia Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis zum 20. Juli 2008 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Dutch Open Tennis, in Indianapolis die Indianapolis Tennis Championships sowie in Kitzbühel die Austrian Open gespielt. Letztere gehörten zur Kategorie der International Series Gold, während die Turniere in Indianapolis, Umag und Amersfoort zur niedriger dotierten Kategorie der International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Carlos Moyá, der dieses Jahr im Viertelfinale ausschied. Im Finale setzte sich der Setzlistenerste Fernando Verdasco mit 3:6, 6:4 und 7:64 gegen Igor Andrejew durch und fuhr damit seinen zweiten Einzeltitel ein. Im Doppel gewann die Paarung aus Lukáš Dlouhý und Michal Mertiňák im Vorjahr. Mertiňák spielte dieses Jahr mit Petr Pála und konnte seinen Titel verteidigen. Im Finale setzten sie sich gegen Carlos Berlocq und Fabio Fognini mit 2:6, 6:3, [10:5] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 305.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 326.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 13. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Umag